Calvillo (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse staat Aguascalientes
 Calvillo (stad), een stad in deze gemeente